Good News (1930), een Amerikaanse muziekfilm onder regie van Nick Grinde
Good News (1947), een Amerikaanse muziekfilm onder regie van Charles Walters